Теегин Герл () — разные значения.

Населённые пункты 
 Теегин Герл — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Теегин Герл — посёлок в Яшкульском районе Калмыкии.

Другое 
 Теегин герл — калмыцкий литературно-художественный и общественно-публицистический журнал.
 Теегин герл — первая в истории молодёжная газета на калмыцком языке.
 Улица Теегин Герл — улица в Элисте.